Cesta, javna prometnica
 Cesta (roman), roman Cormaca McCarthya
 Ulica (1954.), talijanski film

Naselja
 Slovenija:
 Cesta (Ajdovščina, Slovenija), naselje u općini Ajdovščina
 Cesta (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško
 Cesta (Trebnje, Slovenija), naselje u općini Trebnje